Альберт Коста Касальс (; р. , , Каталония) — профессиональный испанский теннисист и теннисный тренер. Победитель Открытого чемпионата Франции 2002 года в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпиады-2000 в мужском парном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса (2000) и командного Кубка мира (1997) в составе сборной Испании. Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса (2008-11).

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В 1993 году 18-летний Альберт Коста вышел в финал Открытого чемпионата Франции среди юношей и выиграл один из главных юниорских теннисных турниров, Orange Bowl. В том же году он начал выступления в профессиональных теннисных турнирах. Уже в этом году ему удалось дойти до полуфинала «челленджера» в Кошице и четвертьфинала турнира ATP в Чили.

В 1994 году Коста достиг заметных успехов на грунтовых кортах. Уже в январе он выиграл «челленджер» в Мар-дель-Плата (Аргентина), а в мае — ещё один, в Турине, после чего он вошёл в сотню сильнейших теннисистов мира по рейтингу ATP. За год он три раза выходил в полуфинал турниров АТР, в Оэйраше (где обыграл в третьем круге пятую ракетку мира, своего соотечественника Серхи Бругеру), Праге и Бухаресте, и уже в сентябре впервые вошёл в число 50 лучших теннисистов мира. По итогам сезона он был удостоен награды ATP в категории «Новичок года». В марте 1995 года в Касабланке он пробился в свой первый финал турнира АТР, две недели спустя повторив это достижение в Оэйраше,  а в августе в Кицбюэле (Австрия) завоевал свой первый титул АТР, победив в финале Томаса Мустера, третью ракетку мира и мастера грунтовых кортов.

Пик карьеры: 1996—2002 
В начале 1996 года Коста ещё дважды дошёл до финала турниров АТР, в том числе и на турнире серии Мастерс в Монте-Карло, где победил Андре Агасси и Марсело Риоса, а в финале проиграл Мустеру в пяти сетах. После этого он вошёл в двадцатку сильнейших теннисистов мира, а с июля по сентябрь выиграл три турнира АТР. В свой первый год в сборной Испании в Кубке Дэвиса он провёл за неё четыре игры и помог ей выйти в Мировую группу. Он также принял участие в Олимпийских играх в Атланте, где проиграл на твёрдом покрытии уже во втором круге бразильцу Фернандо Мелигени, 93-му в мире.

В 1997 году Коста сначала дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что останется его лучшим достижением в турнирах Большого шлема на любых кортах, кроме грунтовых. В апреле в Барселоне он выиграл первый в карьере турнир серии ATP Championships. Это был юбилейный, сотый финал турнира в Барселоне, и в нём Коста победил другого каталонца, Альберта Портаса. После этой победы он впервые вошёл в Top-10 теннисного рейтинга. Через месяц он привёл сборную Испании к победе в командном Кубке мира, выиграв все свои матчи в одиночном разряде на групповом этапе и в финале. До конца года он победил ещё на турнире в Марбелье и сохранил место в двадцатке сильнейших.

На следующий год Коста поднялся на новую ступень в карьере, выиграв турнир Мастерс в Гамбурге. По ходу турнира он победил двух соперников из первой десятки. Сразу после этого в Риме он дошёл до финала ещё одного турнира Мастерс, а потом до четвёртого круга на Открытом чемпионате Франции. По итогам сезона он стал резервным участником чемпионата мира по версии АТР, заменил там выбывшего Риоса, но проиграл обе встречи на групповом этапе.

В 1999 году Коста выиграл три турнира АТР, в том числе второй раз в Гштаде (Швейцария) и третий  в Кицбюэле. Среди побеждённых им в этом году соперников были три игрока из первой десятки рейтинга. Однако его успехи на крупных турнирах были скромней, чем год назад, и он с трудом вернулся в первую двадцатку только в конце сезона. В следующем году он впервые за шесть лет не дошёл до финала ни в одном турнире и закономерно выбыл из списка 20 лучших теннисистов мира. Его лучшим достижением в этом году в одиночном разряде стал второй в карьере выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. При этом, сезон 2000 года ознаменовался для него двумя важными успехами: сначала он в паре с Алексом Корретхой завоевал бронзовые медали Олимпийского турнира в Сиднее, победив во втором круге и матче за бронзу сильных соперников из Чехии и ЮАР, а потом со сборной выиграл Кубок Дэвиса.

2001 год оказался для Косты неудачным. Он дважды оказывался за пределами 50 лучших теннисистов мира, первый раз вернувшись в Top-50 после выхода в полуфинал в Гамбурге, а затем после выхода в финал в Кицбюэле и четвёртый круг на Открытом чемпионате США. Однако на следующий год он возвратился в число сильнейших, сначала дойдя до четвёртого круга на Открытом чемпионате Австралии, потом до финала турнира ATP Gold в Барселоне, а затем выиграв Открытый чемпионат Франции. На этом турнире ему благоволил жребий, и для победы оказалось достаточно победить только одного игрока из первой десятки, седьмую ракетку мира Густаво Куэртена. После победы во Франции и выхода в финал турнира в Амерсфорте (Нидерланды) Коста занял высшую в карьере шестую строчку в рейтинге АТР. Это позволило ему второй раз в карьере принять участие в итоговом турнире АТР, но он опять не сумел выбраться из группы, где победил Марата Сафина, но проиграл остальные две игры.

Окончание игровой и начало тренерской карьеры 
Финал в Амерсфорте стал последним финалом турнира АТР в карьере Косты в одиночном разряде. В 2003 году он дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Франции, но повторить прошлогодний успех ему не удалось, и он уступил другому испанцу, Хуану-Карлосу Ферреро. Ему удалось дойти до полуфинала и в турнире Мастерс в Майами на твёрдом покрытии, где он, в частности, победил Роджера Федерера, четвёртого в мире на тот момент. На следующий год он победил Федерера, уже первую ракетку мира, на турнире Мастерс в Риме, где также дошёл до полуфинала. Это был его последний значительный успех на крупном турнире в одиночном разряде.

В последние годы карьеры он стал больше выступать в парах, в том числе и в составе сборной, с которой дошёл в 2003 году до полуфинала Кубка Дэвиса, где они с Корретхой при счёте 2-0 в пользу испанцев проиграли аргентинской паре, после чего аргентинцы выиграли и две оставшихся игры в одиночном разряде. В 2005 году он завоевал единственный в карьере титул в парном разряде, выиграв с Рафаэлем Надалем турнир в Дохе. Сразу после этого, также с Надалем, он добился лучшего в карьере результата в парном разряде на турнирах Большого шлема, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Свой последний матч в ранге профессионала Коста провёл в апреле 2006 года в третьем круге турнира в Барселоне, где его победил Ферреро. 21 апреля он официально заявил об уходе из большого спорта из-за травм и потери интереса.

В конце 2008 года Коста принял пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса у Эмилио Санчеса и в 2009 году привёл её ко второму титулу подряд. С 2009 года работает спортивным директором турнира «Barcelona Open Banc Sabadell» Он также является персональным тренером испанского теннисиста Фелисиано Лопеса.

Позиция в рейтинге в конце сезона

Участие в финалах турниров за карьеру

Одиночный разряд (21)

Победы (12)

Поражения (9)

Парный разряд (1)

Победа (1)

Командные турниры (2)

Победы (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года